Mesomphix inornatus är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1821.  Mesomphix inornatus ingår i släktet Mesomphix och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
inornatus